Martin Russell, écrivain britannique
 , musicien et producteur américain
 , footballeur irlandais

Homonymie de personnes